Haast puede referirse a:

 Bill Haast (n.1910), fundador del Serpentario de Miami y coleccionista de serpientes venenosas.
 Julius von Haast (1822–1887), geólogo y explorador alemán que desarrolló sus actividades en Nueva Zelanda.
 Águila de Haast (Harpagornis moorei), especie extinta de águila gigante nativa de Nueva Zelanda.
 Haast, población neozelandesa de la región West Coast.
 Aeródromo de Haast, aeródromo cercano a Haast (Nueva Zelanda).
 Paso de Haast, puerto de montaña de los Alpes neozelandeses.
 Río Haast, río en la costa oeste de la Isla Sur de Nueva Zelanda.
 Esquisto de Haast, tipo de esquisto encontrado en Nueva Zelanda.